Сантини — фамилия:
 Сантини, Джованни (1787—1877) — итальянский астроном и математик.
 Сантини, Дидье (род. 1968) — французский футболист; тренер.
 Сантини, Жак (род. 1952) — французский футболист; тренер.
 Сантини, Иван (род. 1989) — хорватский футболист, нападающий.
 Сантини, Кршеван (род. 1987) — хорватский футболист, вратарь.
 Сантини, Рокко (псевдоним — Джонни Кастл (); род. 1980) — американский порноактёр.
 Сантини, Ян (1677—1723) — чешский архитектор итальянского происхождения.